Arvingarna kan syfta på:

 Arvingarna – en svensk musikgrupp
 Arvingarna (TV-serie) – en brittisk TV-serie
 Arvingarna (dansk TV-serie) – en dansk TV-serie

Se även
 Arvinge